ORP Piorun ist der Name mehrerer polnischer Schiffe. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Piorun bedeutet Blitz.

Schiffe mit dem Namen ORP Piorun 

 ORP Piorun (G65), ein Zerstörer der N-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 ORP Piorun (422), ein Raketenschiff der Sassnitz-Klasse (Orkan-Klasse)

Schiffsname der polnischen Marine